Titus ist:
 Titus (39–81), römischer Kaiser
 Titus (Name), ein männlicher Vorname und Nachname
 Titus Andronicus, der deutsche Titel eines Theaterstücks von William Shakespeare
 Titus (Film), die Verfilmung dieses Theaterstücks von 1999
 der deutsche Titel einer Oper von Wolfgang Amadeus Mozart (und von Opern anderer Komponisten auf das gleiche Libretto von Metastasio), siehe La clemenza di Tito;
 Titus (Bibel), Schüler des Apostels Paulus, erster Bischof von Kreta und Heiliger der Katholischen Kirche
 Titus GmbH, eine deutsche Skateboard-Handelskette 
 Titus (Rakete), eine französische Höhenforschungsrakete
 Titus (Fernsehserie), eine Sitcom
 Titus Software bzw. Titus Interactive, ein Computerspiel-Entwickler und -Publisher
 Titus (Uhren), eine Schweizer Uhrenmarke
 Titus (Gorilla), ein männlicher Berggorilla
 Titus (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Glattbauchspinnen (Gnaphosidae)
 Titus Feuerfuchs, eine burleske Oper in zwei Akten von Heinrich Sutermeister
 Mount Titus, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Titus (Alabama)
 Titus (Georgia)
 Titus (Illinois)
 Titus (Indiana)
 Titus (Kalifornien)
 Titus (Michigan)
 Titus (Tennessee)

TITUS steht als Abkürzung für:
 Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, ein internationales wissenschaftliches Projekt zur koordinierten Erfassung von relevanten Originaltexten altüberlieferter indogermanischer Sprachen

TITUS